Воспитательный дом — название сооружений:
 Воспитательный дом в Москве
 Петербургский Воспитательный дом
 Воспитательный дом (Флоренция)